Аруа может означать:

 Аруа — город в Уганде, столица одноимённого округа;
 Аруа (аэропорт) — аэропорт в городе Аруа;
 Аруа (округ) — округ в Северной области Уганды.